La perspectiva en primera persona es un aspecto crucial del panorama contemporáneo en el tratamiento de la salud mental, ya que proporciona una visión única y personal de las experiencias de las personas con problemas de salud mental. Esta perspectiva tiene sus raíces en la idea de que las personas convivientes con problemas de salud mental son expertas en sus propias experiencias y pueden proporcionar información valiosa sobre los matices de sus condiciones que pueden no ser evidentes para los profesionales médicos u otras personas ajenas.

La perspectiva en primera persona abarca una amplia gama de narrativas personales, incluidas memorias, ensayos personales y blogs, así como expresiones artísticas. A través de estos medios, las personas con problemas de salud mental pueden compartir sus historias y experiencias, creando conciencia y rompiendo el estigma asociado con los problemas de salud mental.

La perspectiva en primera persona también juega un papel fundamental en los esfuerzos de defensa de la reforma de la salud mental, ya que proporciona una plataforma para que las personas con experiencias en primera persona articulen sus necesidades y exijan un cambio estructural. Al compartir sus historias y abogar por reformas de políticas, las personas con problemas de salud mental pueden impulsar mejoras en la calidad de la atención y el apoyo disponibles.

A pesar de la importancia de la perspectiva en primera persona en el panorama de la salud mental, a menudo ha sido marginada o descartada en la comunidad médica. Sin embargo, con el surgimiento del movimiento de apoyo entre pares (en inglés: peer-to-peer) y el creciente reconocimiento de la importancia de la atención centrada en el paciente, la perspectiva en primera persona está ganando mayor reconocimiento y respeto como una fuente valiosa de conocimiento y comprensión en el campo de la salud mental.

Véase también 

 Movimiento de supervivientes de la psiquiatría
 Orgullo Loco
 Estudios Locos
 Cultura Loca
 Especialista par de apoyo
 Asistencia sanitaria universal
 Psicología social
 Antipsiquiatría

Salud mental
Terapia
Movimientos sociales